Мангуэ — топоним.

 Магуэ (город) — город в Мьянме.
 Магуэ (округ) — округ в Мьянме.